Petulia (Me and the Arch Kook Petulia) – romanzo di John Haase del 1966
 Petulia (Petulia) – film del 1968 diretto da Richard Lester, tratto dall'omonimo romanzo
 Petulia Basettoni – personaggio della Banda Disney